Antechiniscus är ett släkte av trögkrypare. Antechiniscus ingår i familjen Echiniscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Antechiniscus